У данного термина есть ещё много значений, смотрите статью Тодоровичи

Тодоровичи (, ) — населённый пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Тодоровичах проживало 190 человек. Деревня Тодоровичи расположена на границе с Сербией.

Население 
В населении деревни преобладают сербы, также есть очень значительное мусульманское (боснийское) меньшинство.

Национальный состав населения 
на 1991 год:
 Сербы — 111 человек (58,42 %)
 Хорваты — 0 человек (0,00 %)
 Мусульмане — 79 человек (41,58 %)
 Югославы — 0 человек (0,00 %)
 Другие либо неизвестно — 0 человек (0,00 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской